Campo di Piazza d'Armi, ad Avellino – campo da calcio che ha ospitato gli incontri dell' dal 1912 al 1929 e dal 1933 al 1970;
 Campo di Piazza d'Armi, all'Aquila – campo da calcio, in passato utilizzato dall'Aquila;
 Campo di Piazza d'Armi, a Salerno – campo da calcio, in passato utilizzato dalla ;
 Campo di Piazza d'Armi del Campasso, a Genova – primo campo di gioco del .